Imimyces är ett släkte av svampar. Imimyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Imimyces